Москва-Пассажирская — часть названия нескольких вокзальных пассажирских железнодорожных станций в Москве:

 Москва-Пассажирская (неофиц. Москва-Пасс.-Октябрьская или Москва-Октябрьская) — станция Октябрьской железной дороги, на которой находится Ленинградский вокзал.
 Москва-Пассажирская-Казанская — станция Московской железной дороги, на которой находится Казанский вокзал.
 Москва-Пассажирская-Киевская — станция Московской железной дороги, на которой находится Киевский вокзал.
 Москва-Пассажирская-Курская — станция Московской железной дороги, на которой находится Курский вокзал.
 Москва-Пассажирская-Павелецкая — станция Московской железной дороги, на которой находится Павелецкий вокзал.
 Москва-Пассажирская-Смоленская (неофиц. Москва-Белорусская) — станция Московской железной дороги, на которой находится Белорусский вокзал.
 Москва-Пассажирская-Ярославская — станция Московской железной дороги, на которой находится Ярославский вокзал.
 Москва-Пассажирская-Балтийская — бывшая станция, ныне часть станции Москва-Рижская.
 Москва-Пассажирская-Бутырская — бывшая станция, ныне часть станции Москва-Бутырская.
 Москва-Пассажирская-Ржевская — бывшая станция, ныне часть станции Москва-Рижская.

 Москва-Пассажирская — название станции Москва-Пассажирская-Павелецкая до 1930 года.
 Москва-Пассажирская — название станции Москва-Пассажирская-Ярославская в 1912—1959 годах.
 Москва I-Пассажирская — название станции Москва-Пассажирская-Курская в 1913—1930 годах.
Другие значения:
 Москва-пассажирская — телепередача о жизни городского транспорта Москвы.

См. также 
 Москва-Товарная (значения)
 Москва-Сортировочная (значения)
 Москва-Бутырская (неофиц. Москва-Савёловская)
 Москва-Рижская
 Москва-Каланчёвская (Москва-Техническая-Курская)
 Москва-Станколит
 Москва II-Митьково
 Москва III
 Москва-Южный Порт
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы